Kappelen (Haut-Rhin)
 Kappelen (Svájc)